Tarbagatay, även känd som Tacheng på kinesiska, är en prefektur i den autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina. Den ligger omkring 490 kilometer nordväst om regionhuvudstaden Ürümqi. Tarbagatay gränsar till Kazakstan i väster och mitt i prefekturen är staden Karamay belägen som inte tillhör Tarbagatay utan bildar en enklav.

Prefekturens uiguriska och kazakiska namn, Tarbaghatay, kan härledas till ett mongoliskt uttryck som betyder "har murmeldjur".

Administrativ indelning

Klimat
Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Referenser

WP:Projekt Kina